Колзаков, Константин Яковлевич (1884—1941) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Колзаков, Павел Андреевич (1779—1864) — адмирал, генерал-адъютант, участник Наполеоновских войн.
 Колзаков, Пётр Николаевич  (1861—1937) — русский военачальник, генерал-майор.